Dieser Artikel dient zur Darstellung von Statistiken über den Europapokal von Leeds United, für die im Hauptartikel nur wenig Platz ist. An geeigneter Stelle wird dort auf diese Datensammlung hingewiesen.

Europapokalbilanz 

 UEFA Champions League (Europapokal der Landesmeister): 4 Teilnahmen
 Europapokal der Pokalsieger: 1 Teilnahme
 Messepokal: 5 Teilnahmen
 UEFA-Pokal: 8 Teilnahmen

Stand: 12. Dezember 2002

Finale Messepokal 1966/67

Hinspiel

Rückspiel

Finale Messepokal 1967/68

Hinspiel

Rückspiel

Finale Messepokal 1970/71

Hinspiel

Rückspiel

Finale Europapokal der Pokalsieger 1972/73

Finale Europapokal der Landesmeister 1974/75 

Europapokalstatistik
Leeds
Fußball-Europapokal